GOP se može odnositi na:

 Gramatički orijentisano programiranje
 Republikanska stranka, a.k.a.